Mistrzostwa Oceanii w rugby 7 kobiet
 Mistrzostwa Oceanii w rugby 7 mężczyzn